Акансех:

 Акансех — руины города майя на территории мексиканского штата Юкатан.
 Акансех — муниципалитет в Мексике, штат Юкатан.